Ма́ртин Лапо́йнт () или Марте́н Лапуэ́нт (; род. 12 сентября 1973, Лашин, Квебек, Канада) — канадский хоккеист, нападающий. Лапойнт играл в Национальной хоккейной лиге за клубы «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», «Чикаго Блэкхокс» и «Оттава Сенаторз».

Биография

Игровая карьера 

Лапойнт был выбран на драфте 1991 года под общим 10-м номером клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз». Он сыграл 991 игру в регулярных сезонах НХЛ по сезон 2007-08 включительно; забросил 181 шайбу, сделал 200 голевых передач, набрал 381 очко и заработал 1143 штрафные минуты. В составе «Ред Уингз» два раза становился обладателем Кубка Стэнли — в 1997 и 1998 годах.

Летом 2001 года Лапойнт как свободный агент подписал четырехлетний контракт с «Бостон Брюинз». Менеджмент «Бостона» подвергся критике за эту сделку, в результате которой Лапойнт стал известен как, возможно, самый переплаченный игрок в НХЛ. После локаута, отменившего сезон 2004-05, в августе 2005 года он подписал трехлетнее соглашение с «Чикаго Блэкхокс» как свободный агент. Во второй половине сезона 2005-06 Лапойнт исполнял обязанности капитана «Чикаго», заменяя выбывшего из-за травмы Эдриана Окойна.

Перед игрой с «Сент-Луис Блюз» 16 января 2006 года Лапойнт слег с гриппом. До этого момента ему удалось сыграть 209 игр подряд в составе «Чикаго» и 254 в сумме. Последний матч, который он до этого пропустил, состоялся 29 декабря 2003 года против «Бостона».

26 февраля 2008 года «Чикаго» обменял Лапойнта в клуб «Оттава Сенаторз» на право выбора в шестом раунде драфта. После окончания сезона «Оттава» не продлила контракт с Лапойнтом, и он стал неограниченно свободным агентом.

5 декабря 2009 года Лапойнт вошёл в менеджерский состав «Чикаго» в качестве скаута.

Достижения 

 Обладатель Кубка Стэнли в 1997 и 1998 годах в составе «Детройт Ред Уингз».

Личная жизнь 

Хоккейный каток в Лашине, Квебек, носит имя Мартина Лапойнта.

Лапойнт женат, имеет трех сыновей и дочь. Он и его семья проживают в Хинсдейле, Иллинойс.

Статистика

См. также 

 Капитан (хоккей с шайбой)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database
 Гол Лапойнта в ворота «Филадельфии» в третьей игре финала Кубка Стэнли 1997 года

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Лаваль Титан»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»